Laurentius kan syfta på:

 Sankt Laurentius (död 258), ett helgon som var diakon och kristen martyr i Rom
 Laurentius (namn) – ett gammalt mansnamn med latinskt ursprung